Golczewski ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Golczewski (* 1948), deutscher Historiker
 Wojciech Golczewski (* 1980), polnischer Komponist (elektronische Musik und Filmmusik)